R-Style («Эр-Стайл») — российская компания, системный интегратор и разработчик программного обеспечения.

В рамках направления системной интеграции (подразделение «Компания R-Style») оказывает услуги по ИТ-консалтингу, внедрению ERP- и CRM-систем, обучению, сопровождению, поставляет серверы, персональные компьютеры и офисную технику, проектирует и монтирует локальные вычислительные сети и структурированные кабельные системы.

По направлению производства компьютерной техники (R-Style Computers) под торговой маркой «R-Style» компания выпускала персональные компьютеры, рабочие станции, мультимедиа-центры, системы хранения данных, терминальные станции, мобильные компьютеры, телекоммуникационные стойки. С июня 2013 года производство прекращено.

Подразделение R-Style Softlab разрабатывает прикладное программное обеспечение для банков и некоторых других отраслей. 

Также в структуре компании выделены «Учебный центр R-Style» (обучение информационным технологиям) и E-Style Software House — подразделение заказной разработки программного обеспечения.

В декабре 2012 года контрольный пакет в компании приобрёл Александр Клячин (владелец гостиницы «Метрополь» и сети гостиниц «Азимут»), сделка оценена в сумму около $100 млн. До этого основными акционерами были основатели — Вячеслав Рудников и Василий Васин, по состоянию на 2008 год владевшие долями 53 % и 12,62 % соответственно.

В 2014 году в офисе компании на улице Пришвина прошли обыски, по 159-й статье УК РФ (мошенничество) был обвинен основатель компании Вячеслав Рудников. По данным следствия, в 2010 году сам Вячеслав Рудников и Александр Фомченков обманным путём приобрели 80% уставного капитала ООО «КС-Траст», стоимость которого составляет не менее 660 884 800 рублей. Данным действием В.Рудников и А.Фомченков нанесли вред зарубежным инвесторам. Расследование в отношении В.Рудникова в 2015 году было передано в суд, экс-глава R-Style находится под подпиской о невыезде, ему грозит до 7,5 лет лишения свободы. Компания R-Style была ликвидирована в 2015 году, тогда же перестал обновляться старый сайт компании.

Примечания

Ссылки 
 

Производители автоматизированных банковских систем